Алексе́й Алекса́ндрович Аля́кринский (22 ноября 1976, Москва) — российский футболист.

Выступал в Высшей лиге России в 2000—2001 гг. за клуб «Черноморец» (Новороссийск). Всего в Высшей лиге провёл 32 игры, в турнире дублёров — 5 игр, в Первом дивизионе — 80 игр, во Втором дивизионе — 200 игр, в Третьей лиге — 124 игры. Участвовал в составе «Черноморца» в двух матчах Кубка УЕФА 2001/02 против испанской «Валенсии». В различных стадиях Кубка России провёл 11 игр.

Победитель зоны «Центр» Второго дивизиона 2004 года в составе воронежского «Факела». Признан лучшим защитником зоны «Центр» Второго дивизиона сезона-2004.

Примечания

Ссылки 
 http://www.lfl.ru/person9291

Футболисты России
Игроки ФК «Монолит»
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Черноморец-2» Новороссийск
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Лобня»
Игроки ФК «Звезда» Серпухов